Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2006, JVM i ishockey 2006, var den 30:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.

Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner (topp division - Division III). Dessa divisioner spelades som sex turneringar:

Topp spelades i Vancouver, Kelowna och Kamloops, British Columbia, Kanada, under perioden 26 december 2005 - 5 januari 2006.DIV I-A i Bled, Slovenien, under perioden 11 december 2005 –17 december 2005 	DIV I-B i Minsk, Vitryssland, under perioden 12 december 2005 – 18 december 2005DIV II-A i Bukarest, Rumänien, under perioden 12 december 2005 – 18 december 2005DIV II-B i Belgrad, Serbien, under perioden 10 januari 2006 – 16 januari 2006DIV III i Elektrėnai, Litauen, under perioden 4 januari 2006 - 9 januari 2006

Kanada vann för andra året i rad och sitt 12:e JVM-guld totalt, Ryssland tilldelades silvermedaljerna och Finland tog bronset.

Slutresultat

Toppdivisionen
Inledande omgång
Grupp A

Alla tider är lokala (UTC -8)

 

Group B

Alla tider är lokala (UTC -8)

Nedflyttningsomgång

Lettland och Norge degraderades till Division I inför 2007.
Not: Matcherna  7–4  och  2–0 ' räknas med från inledande omgången.

Alla tider är lokala (UTC -8)

Slutspel

Alla tider är lokala (UTC -8)

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Skytteliga

Målvaktsligan
(Minimum 90 minuter spelade)

Turnerings utmärkelses

All-Star lag
Målvakt: 
 Tuukka Rask
Backar: 
 Luc Bourdon, 
 Jack Johnson
Forwards: 
 Evgeni Malkin, 
 Lauri Tukonen, 
 Steve Downie

IIHF:s val av bästa spelare

Målvakt:
 Tuukka Rask
Back:
 Marc Staal
Forward:
 Evgeni Malkin

2005 i Kanada
2005 i Rumänien
2005 i Slovenien
2005 i Vitryssland
2006 i Kanada
2006 i Litauen
2006 i Serbien och Montenegro
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Litauen
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Serbien och Montenegro
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Belarus
Ishockeysäsongen 2005/2006
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Bukarest
Sportevenemang i Minsk
Sportevenemang i Vancouver
2006
Sport i Bled
Belgrad under 2000-talet
Bukarest under 2000-talet
Vancouver under 2000-talet